Aldea Santa María puede referirse a:

 Aldea Santa María, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Aldea Santa María, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.